Otràdnoie (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Otràdnoie (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Otràdnoie (Khabàrovsk), poble del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Otràdnoie (Bakhtxissarai), poble de la República de Crimea, a Rússia
 Otràdnoie (Djankoi), poble de la República de Crimea, a Rússia